«Московская жара» () — художественный фильм Джеффа Челентано.

Сюжет 
В Нью-Йорке погибает молодой полицейский. Его отец Роджер Чемберс (Майкл Йорк), бывший дипломат, отправляется в Россию на поиски убийцы. На московских улицах дипломат оказывается в безвыходном положении, но ему на помощь приходит капитан милиции Влад Степанов (Александр Невский) — борец за справедливость.

В ролях

Роли дублировали 
 Никита Прозоровский — Роджер Чемберс
 Всеволод Кузнецов — Влад Степанов
 Юрий Брежнев — Эндрю Чемберс
 Александр Груздев — Руди Соуза
 Ольга Зубкова — Саша
 Александр Новиков — Эдвард Уэстон
 Рудольф Панков — Дедушка Влада
 Василий Дахненко — Подполковник
 Марианна Шульц — Мария
 Борис Шувалов — Олег Битц
 Денис Беспалый — Николай Климов
 Андрей Бархударов — Игорь (Григорий Леваков)
 Андрей Казанцев — сержант Чеков (Станислав Эвентов)
 Сергей Чекан — конгрессмен Шишов (Геннадий Венгеров)

14 июня 2012 года вышел обзор данного фильма за авторством киноблогера BadComedian, набравший более 5 миллионов просмотров (по данным на август 2019 года).

Примечания

Ссылки 
 фильм.ру
Обзор Алекса Экслера
Обзор Масловой

Криминальные боевики России
Фильмы о милиционерах
Фильмы о Москве
Фильмы России 2004 года
Фильмы на английском языке